Medina County ist der Name folgender Countys in den Vereinigten Staaten:

 Medina County (Ohio)
 Medina County (Texas)